Roda da fortuna pode se referir a:

 The Band Wagon, filme com Fred Astaire exibido no Brasil como A Roda da Fortuna
 The Hudsucker Proxy, filme com Tim Robbins e Paul Newman rebatizado de Na Roda da Fortuna no Brasil
 A Roda da Fortuna (tarô), peça do baralho divinatório
 Roda da Fortuna, conceito mitológico

Desambiguação